

Целінув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Целінув — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Целінув — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Целінув — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Целінув — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства